Шоссе 71 ( , ) — израильское шоссе, ведущее с востока на запад в северной части Израиля, проходящее через Изреельскую долину и долину Бейт-Шеан. Длина шоссе 35 км, оно ведет от Афулы на запад, через Бейт-Шеан, и заканчивается на пересечении границы на реке Иордан.



Перекрёстки и развязки

Достопримечательности 
 Национальный парк Бейт-Шеан
 Национальный парк Скифополис
 
 Тель-Аштори
 Эйн-Харод
 Заповедник «Геон ха-Ярден»
 Неве ба-Эмек, кибуц Неве-Эйтан
 Парк Ганей-Хуга

Примечания

См. также 
 Список автомагистралей Израиля

71